Генри Альфред Коммиски-старший (; 10 января 1927 — 16 августа 1971) — майор Корпуса морской пехоты США, участник Второй мировой войны (битва за Иводзиму) и Корейской войны (высадка в Инчхоне). В звании лейтенанта стал первым морским пехотинцем, получившим медаль Почёта за необычайный героизм проявленный в ходе Корейской войны, возглавив атаку на высоту и уничтожение семерых вражеских солдат в рукопашном бою.

Биография 
Генри Коммиски родился 10 января 1927 года в Хаттисберге, штат Миссисипи. Он посещал школу св. Сердца в Хаттисберге и работал тормозным кондуктором на центральной железной дороге Иллинойса. 12 января 1944 года спустя два дня после своего 17-го дня рождения он вступил в ряды корпуса морской пехоты. Он прослужил в низовом составе более пяти лет, 21 месяц провёл за морем. Прошёл рекрутскую подготовку на базе Сан-Диего, штат Калифорния, затем служил на базе Кэмп-Пендлтон, на Гавайях, на тихоокеанском театре Второй мировой войны и в Японии.

В ходе Второй мировой войны он получил ранение в ходе сражения за Иводзиму и получил похвальное письмо «за демонстрацию высоких качеств лидерства и мужества перед лицом упорного и фанатичного противника».

Коммиски был строевым инструктором на базе подготовки рекрутов Пэррис-айленд, штат Южная Каролина. Он дослужился до звания штаб-сержант и был принят на офицерские курсы. 10 сентября 1949 года он получил звание второго лейтенанта. В июне 1950 года Коммиски завершил подготовку и преподавал на боевой секции школы корпуса морской пехоты в Куантико, штат Виргиния. В августе 1950 Коммиски отправился в Корею вместе с первым полком морской пехоты.

20 сентября 1950 года, спустя несколько дней после высадки в Инчхоне, где участвовал Коммиски он совершил подвиг близ Йонгдунпо, на окраинах Сеула. В ходе этого боя второй лейтенант Коммиски избежал ранений но спустя неделю был ранен. 8 декабря 1950 года он получил новое ранение после которого вернулся в США, где был помещён в военно-морской госпиталь в Пенсаколе. После излечения первый лейтенант Коммиски служил на ракетном полигоне в Лейк-Денмарк, округ Моррим, штат Нью-Джерси. В июне 1951 года Коммиски был произведён в первые лейтенанты.

1 августа 1951 года на церемонии в Белом доме президент США Гарри Трумэн вручил Коммиски высшую награду за храбрость за его действия 20 сентября 1950 года близ Йонгдунпо, Корея в пригородах Сеула.

В сентябре 1951 года Коммиски поступил на учёбу на базе военно-морской авиации в Пенсаколе. В июне 1953 года Коммиски завершил обучение и стал лётчиком. Позднее он прошёл переподготовку на реактивных самолётах в Эль-Торо, штат Калифорния. В июле 1953 он был произведён в капитаны.

В апреле 1954 года Коммиски вернулся в Корею и стал пилотом 212 атакующей эскадрильи 12-й воздушной группы, первого крыла морской пехоты.

В сентябре 1954 года Коммиски вернулся в США и по собственной просьбе перевёлся в пехоту. В декабре 1954 года он перешёл в первую дивизию морской пехоты, где служил командиром роты, заместителем S-3 в первом служебном полку и офицером дивизии по повторному зачислению. С сентября 1956 года по июль 1959 года он возглавлял рекрутскую станцию 6-го резервного корпуса резерва морской пехоты и рекрутского района г. Джексон, штат Миссисипи . В июле 1959 года он был произведён в майоры.

В июне 1960 года майор Коммиски окончил младший курс в школе корпуса морской пехоты в Куантико, штат Виргиния, затем служил инструктором, командиром учебной роты и старшим помощником командира базовой школы в Куантико. Перед своей отставкой в августе 1966 года он служил рекрутёром.

Последние годы Коммиски провёл в г. Меридиан, штат Миссисипи. Отец Коммиски умер в 1969 году, после чего его здоровье пошатнулось. 16 августа 1971 года жена, вернувшись домой, нашла его тело. Ему было 44 года. Коронёр округа после расследования установил, что Коммиски застрелился. Тело его было кремировано, пепел рассеян его сыном над Тихим океаном. На кладбище Хайланд в Гаттисбурге, штат Миссисипи был воздвигнут кенотаф.

Наградная запись 

Президент Соединённых штатов с удовольствием вручает МЕДАЛЬ ПОЧЁТА
ПЕРВОМУ ЛЕЙТЕНАНТУ ГЕНРИ А. КОММИСКИКОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США
за службу указанную в следующей ЦИТАТЕ:
<blockquote>
За выдающуюся храбрость и отвагу, [проявленные] с риском для жизни при выполнении и перевыполнении долга службы на посту командира взвода роты С первого батальона первого полка первой (усиленной) дивизии морской пехоты в бою против сил вражеского агрессора близ Йонгдунпо, Корея 26 сентября 1950 года. Руководя атакой на хорошо окопавшиеся войска на высоте 85 первый лейтенант Коммиски, тогда второй лейтенант возглавил штурм, преодолевая бегом крутые склоны. Хладнокровно игнорируя вражеский пулемётный и стрелковый огонь он далеко оторвался от взвода и стал первым человеком достигшим гребня высоты. Вооружённый только пистолетом он запрыгнул во вражеское пулемётное укрепление, занятое пятью солдатами, занятое пятью солдатами и быстро уложил из пистолета четверых из них. Схватившись с пятым, первый лейтенант Коммиски ударил его об землю и держал его, пока не смог завладеть оружием солдата своего взвода и уничтожил последнего солдата из вражеского пулемётного расчёта. Продолжив свой смелый штурм Коммиски достиг следующего укрепления, уничтожил двух или больше солдат и затем возглавил свой взвод затем повёл свой отряд к задней высоте холма, чтобы разгромить остаток врага. Его доблестное лидерство и храбрый боевой дух послужили к вдохновлению солдат его роты на героические достижения в захвате цели и принесли высочайшую честь первому лейтенанту Коммиски и военно-морской службе США.
/подп./ Гарри Трумэн

Награды 
 

5 июня 2004 года почтовое отделение в Хаттисбурге (штат Миссисипи) получило официальное название «здание почтонвого отделения майора Генри А. Коммиски».

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Hoyt, Edwin P., On To The Yalu, (1984), 

Персоналии:Корпус морской пехоты США
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)